Илия Николов Попстефанов е български търговец и общественик от Македония.

Биография 
Роден е в 1866 година в големия македонски град Велес, тогава в Османската империя. Потомък е на два известни български рода: Хаджизафирови и Попстефанови. Баща му Никола Попстефанов в 1877 година мести търговската си къща във вилаетския център Солун, където става и известен общественик.

Илия Попстефанов също като баща си се занимава с търговия и е ангажиран с обществените проблеми. През 90-те години на XIX век той е един от по-младото поколение, заедно с Христо Татарчев, Ангел Хаджимишев, П. Дамянов, П. Сарафов и други, около които се групира интелигенцията и еснафът. По думите на Христо Татарчев при изборите за членове на Солунската българска община през 1897 – 1899 година (спечелени от партията, предвождана от него и Даме Груев), зад избраните почетните старци Тодор Хаджимишев, Никола Попстефанов, Саздо Дерменджиев стоят всъщност синовете им и други от младите. Новата община според него развива трескава дейност – огражда гробищата, строи там църква, купува място в квартала Пирги за училище и църква.

Успешно развива търговията си и в проучването на Атанас Шопов от 1897 година за най-заможните българи в Солун (търговци с капитал между 1000 и 30 000 турски лири) името му е сред първите осем.

Илия Попстефанов е член на българската община в града. След Солунските атентати (1903) попада в затвора, но е освободен след пет месеца благодарение на застъпничеството на руската легация в България и солунското руско генерално консулство, подтиквани от Христо Станишев. След това със семейството си се преселва да живее в България. 

Умира в 1936 година.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Български търговци
Членове на Солунската българска община